Секу Бангура:
 Бангура, Секу (род. 1991) — американский теннисист.
 Бангура, Секу Ибраима (род. 1993) — белорусский кикбоксер.